Basiliek van het Heilig Hart (Berchem), België
 Nationale Basiliek van het Heilig Hart (Koekelberg), België
 Basilique du Sacré-Cœur (Marseille), Frankrijk
 Basilique du Sacré-Cœur (Paray-le-Monial), Frankrijk
 Basilique du Sacré-Cœur (Parijs), Frankrijk
 Sacro Cuore di Gesù (Rome), Italië
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart (Sittard), Nederland
  Kerk van het Heilig Hart van Jezus, Krakau, Polen
 Basiliek van het Heilig Hart van Jezus (Trzebinia), Polen
 Heilig-Hartbasiliek (Warschau), Polen

Zie ook
 Heilig Hartkerk (doorverwijspagina)